Комарин — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Комарин — городской посёлок в Брагинском районе Гомельской области.
 Комарин — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Украина 
 Комарин — село в Кременецком районе Тернопольской области.